Molekulska formula -{C4H2O3}- se može odnositi na:

 Maleinski anhidrid
 Moniliformin

en:C4H2O3